Goldston steht für:

 Goldston (North Carolina), Ort im Chatham County

Goldston ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher „Black Happy“ Goldston (1894–1968), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Dan Goldston (* 1954), US-amerikanischer Mathematiker
 Eli Goldston (1920–1974), US-amerikanischer Jurist und Geschäftsmann

Siehe auch:
 Goldstone